Yazalde Gomes Pinto, Yazalde (nascido a 21 de Setembro de 1988 em Vila do Conde) é um futebolista português que pertence ao Clube de Futebol Os Belenenses.

Naturais de Vila do Conde
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Sporting Clube de Braga